Flügger ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Flügger (* 1959), deutscher Diplomat
 Robert Flügger (1896–1959), deutscher Politiker (GB/BHE)